Georges Bérard-Quélin, journaliste français
 Jules Quélin, poète et astronome français
 Pierre Quélin, professeur et un calligraphe actif à Angers

Voir aussi 
 Famille Quellin

Homonymie
Homonymie de patronyme